Jaworów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Jaworów, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Jaworów, un village de la voïvodie de Łódź
 Jaworów, un village de la voïvodie de Lublin

en Ukraine
 Jaworów: nom polonais de la ville d'Yavoriv